Östergadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östergadden, Åland, Kökar, 
 Östergadden, Korpo, Åboland, 
 Östergadden, Raseborg, Nyland, 
 Östergadden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Västergadden
Gadden